Chevannes, commune française de la Côte-d'Or
 Chevannes, commune française du Loiret
 Chevannes, ancienne commune française de la Nièvre, auj. intégrée à Chevannes-Changy
 Chevannes, commune française de l'Yonne
 Chevannes, commune française de l'Essonne

Voir aussi
 Démographie de Chevannes (Côte-d'Or)
Démographie de Chevannes (Loiret)
 Démographie de Chevannes (Yonne)
 Démographie de Chevannes (Essonne)

Billy-Chevannes, commune française de la Nièvre
Chevannes-Changy, commune française de la Nièvre
Chevannes-Gazeau, ancienne commune française de la Nièvre, auj. intégrée à Billy-Chevannes

Patronyme
 Charles François Robert de Chevannes, (Moulins-Engilbert-1737-Lormes-1823), Noble militaire français, Maréchal des logis de la garde du roi, puis colonel de la garde constitutionnelle.